Fåglar i Sverige kan syfta på:

Fåglar i Sverige (fälthandbok) – en fälthandbok i ornitologi av Erik Rosenberg, vilken gavs ut första gången 1953 av bokförlaget Natur och Kultur i Stockholm
Fåglar i Sverige (radiokomposition) – en komposition (eller ett hörspel) skapat av Öyvind Fahlström för Sveriges Radiofrån 1963